Сиваче́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Сиваченко, Василий Григорьевич (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Сиваченко, Михаил Степанович (1897—1943) — советский учёный, специалист по эксплуатации сельскохозяйственных машин, конструктор-изобретатель.
 Сиваченко, Николай Ефремович (1920—1988) — советский украинский литературовед и фольклорист, член-корреспондент АН УССР.